Dean Chynoweth – hockeista
 Ed Chynoweth – dirigente
 Jade Chynoweth – ballerina